Уэст-Йеллоустон (; в 1908—1909 гг. — Риверсайд; в 1909—1920 гг. — Йеллоустон) — город в США в округе Галлатин штата Монтана. Расположен возле Западного въезда в Йеллоустонский национальный парк. Обслуживается .

Через город проходят автомагистрали и .

Население — 1322 чел. (2014).

История 
Уэст-Йеллоустон был основан в 1908 году после продления железной дороги компании Union Pacific Railroad. Изначально почтовая станция города получила название Риверсайд. В 1909 году она была переименована в Йеллоустон. В 1920 году город получил название Уэст-Йеллоустон.

Экономика 
Из-за своего расположения город ориентирован на туристов, посещающих Йеллоустонский заповедник. Вывески дублируются на китайский язык, работают 6 китайских ресторанов. В городе есть сувенирные и продуктовые магазины, рестораны, заправки.

Климат 
Уэст-Йеллоустон расположен на высоте 2025 метров (6644 фута). Климат — субарктический с холодной зимой и коротким, но тёплым летом. Снеговой покров с конца октября по начало мая.

Культура и образование 
С 1981 года в городе работает общественная библиотека.

Есть одна школа и детский сад.

Средства массовой информации 
В городе на частоте 920 кГц вещает радиостанция .

Примечания 

Города Монтаны
Населённые пункты округа Галлатин (Монтана)